Qeqertakuluk bezeichnet:
 Qeqertakuluk (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertakuluk (Insel, Itillip Ilua), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertakuluk (Insel, Saqqap Kangerluarsua), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland